Saliva — (с англ. saliva - слюна) американская рок-группа из Мемфиса,Теннесси, образованная в 1996.

История 
Свой первый альбом, «Saliva», группа выпустила 27 августа 1997 на лейбле «Island Records». Он был продан в окрестностях Мемфиса числом более 10 000 копий.

В 2000 году композиция «Your Disease» становится саундтреком к фильму Дракула 2000 (фильм). Тогда про существование «Saliva» узнала вся Америка. Также эта группа принимала участие в создании саундтрека игры Spy Hunter. Продюсером второго альбома стал небезызвестный Боб Марлетт (). Альбом получил название «Every Six Seconds» и вышел в 2001 году. Диск вывел группу на передний край ню-металла, заняв 56-ю позицию в чартах Billboard. Продажи альбома шли стабильно и потихоньку перевалили за платиновую отметку. Росту популярности «Saliva» способствовали постоянно крутившиеся в эфире песни «Your Disease» и «Click Click Boom» (обе композиции были изданы синглами).

В 2002 году группа записывает третий альбом, «Back Into Your System», включающий такие хиты, как «Always» и «Rest In Pieces», написанные в соавторстве с Джеймсом Майклом и Никки Сиксом из Mötley Crüe. В 2002 году Джози Скотт () исполнил с Чедом Крюгером из Nickelback песню «Hero», ставшей саундтреком к кинофильму «Человек-Паук» (). В 2003 году группа гастролировала и открывала концерты таких групп, как Kiss и Aerosmith.

В 2004 году вышел четвёртый альбом,«Survival of the Sickest», достигший 20-го места в хит-параде Billboard 200. 29 мая 2005 года гитарист Крис Дьябалдо  покинул группу, мотивируя это тем, что «Группа больше не единое целое». Позже он извинился на официальном веб-сайте и сказал: «У нас были кое-какие проблемы во взаимопонимании, но мы стремимся к записи нового альбома в этом году». Тем не менее, сайт извинился за созданные неудобства и дезинформацию, сказав также, что коллектив испытывает «творческие трудности». Кстати, в конце концов Дьябалдо покинул коллектив, но Saliva сказали, что группа «двигается вперед как и было запланировано, и что вся наша лучшая музыка ещё впереди».

Новый альбом группы,«Blood Stained Love Story», был выпущен 23 января 2007 года. Сингл «Ladies & Gentlemen» был представлен на радио и занял первое место в US Mainstream Rock charts. Позже эта композиция стала гимном рестлинга.

В 2008 году вышел очередной, шестой по счету альбом группы «Cinco Diablo & Greatest Hits», состоящий из 10 треков.

В 2011 году группа выпустила альбом «Under Your Skin».

Песня I Walk Alone является музыкальной темой американского рестлера и актёра Дэйва Батисты.

В разное время музыканты выступали совместно с такими группами как ZZ Top, Aerosmith, Kiss, Papa Roach, Evanescence, Skillet, Sum 41, Seether, Breaking Benjamin, Default, Theory of a Deadman, 12 Stones, Pop Evil, Savin Abel, Otherwise, Jet Black Stare, Lost Autumn, Rejected Faith и др.

Бывшие участники коллектива 
Chris D'abaldo — гитара

Josey Scott — вокал, гитара

Дискография

Студийные альбомы 
 1997 — Saliva
 2001 — Every Six Seconds
 2002 — Back Into Your System
 2004 — Survival Of The Sickest
 2007 — Blood Stained Love Story
 2008 — Cinco Diablo
 2011 — Under Your Skin
 2013 — In It To Win It
 2014 — Rise Up
 2016 — Love, Lies & Therapy
2018 — 10 Lives

Синглы 
 2001 — «Click Click Boom»
 2001 — «Your Disease»
 2007 — «Ladies And Gentlemen»

Саундтреки

Ссылки 
 Saliva на Last.fm

Рок-группы США
Ню-метал-группы США
Рэпкор-группы
Рэп-метал-группы
Хард-рок-группы США
Группы постгранжа из США
Музыкальные коллективы из Мемфиса